Der Kremlin Cup 2013 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2013 im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 12. bis 20. Oktober 2013 parallel zu den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2013 statt.

Titelverteidigerinnen waren Caroline Wozniacki im Einzel und die Paarung Jekaterina Makarowa / Jelena Wesnina im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2013 fand vom 12. bis zum 14. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme an der Einzelkonkurrenz. Nach dem Rückzug von Angelique Kerber, als die Auslosung des Hauptfeldes bereits veröffentlicht war, rückte Wera Duschewina als Lucky Loser in das Hauptfeld nach.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski